Помпили (, ) — итальянская и французская фамилия. Известные носители:

 Помпили, Базилио (1858—1931) — итальянский куриальный кардинал.
 Помпили, Барбара (род. 1975) — французский политик, депутат Национального собрания Франции.